Hlavnička může být:

hlavnička neboli zhoubná katarální horečka, latinsky coryza gangraenosa bovum  – virové onemocnění přežvýkavců
lidový název pro břišní tyfus

příjmení osob
Josef Hlavnička, český textilák a manažer